

Geografia
Reddick – comune della Florida
Reddick – villaggio dell'Illinois

Persone
Haason Reddick – giocatore di football americano statunitense
Jaret Reddick – cantante e chitarrista statunitense
Lance Reddick – attore e musicista statunitense
Mike Reddick – cestista statunitense